Huangni Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangni (socken i Kina, Chongqing), 
 Huangni (socken i Kina, Hunan), 
 Huangni (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar